The Moment – gruppo musicale inglese
 The Moment – album di Kenny G del 1996
 The Moment – album di Stefanie Sun del 2003
 The Moment – album di Lisa Stansfield del 2004